Паолуччи — фамилия. Известные носители:

 Паолуччи, Антонио (род. 1939) — итальянский историк искусств.
 Паолуччи, Густаво (род. 1948) — аргентинский хоккеист на траве и тренер.
 Паолуччи, Микеле
 Паолуччи, Фабрицио